O 18.º Batalhão Logístico (18.º B Log) é uma unidade operacional logística do exército brasileiro, localizada no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, fundada em 13 de Outubro de 1981.

Ligações externas
Página do 18.º B Log

Logistico
Organizações de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)